

Codici 
 AFO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Afton, Wyoming (Stati Uniti d'America
 afo – codice ISO 639-3 della lingua eloyi

Geologia 
 AFO – Allogruppo di Fornello – nel comune di Locana, in provincia di Torino – sintema stratigrafico del Piemonte